League of Ireland (1930/1931) była 10. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Irlandii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Nowym mistrzem Irlandii został zespół Shelbourne FC. Królem strzelców został Alex Hair z ekipy mistrza kraju, który strzelił 29 bramek.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 League of Ireland Premier Division

Przypisy 

1930 w piłce nożnej
1931 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Irlandii